Andrea Belluzzi (né en 1968), homme politique saint-marinais
Giovanni Battista Belluzzi (1506-1554), architecte italien
Raffaele Belluzzi (1839-1903), homme politique italien